Kónya István Béla (1915–1958) ügyvéd, 1956-os mártír
 Kónya István (1923–2004) egyetemi tanár
 Kónya István (1926) muzeológus
 Kónya István (1926–2002) labdarúgó, edző
 Kónya István (1962–) lantművész
 Kónya István, politikus, a Békés Megyei Közgyűlés tagja
 Kónya István (1936–2018) Rátz Tanár Úr díjas pedagógus

Jegyzetek